Un linebacker est un joueur de football américain chargé des actions de défense.
 Les opérations Linebacker et Linebacker II sont les noms de code attribués aux frappes aériennes stratégiques lancées par les États-Unis sur le Nord-Vietnam en 1972.
 Le M6 Linebacker est une variante de défense aérienne du véhicule de combat d'infanterie M2 Bradley.
 Le terme de linebacker  désigne une opération de police appuyée par des milices pour empêcher l'entrée aux États-Unis des immigrants clandestins par les frontières du sud.